Виско — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Виско, Винченцо (род. 1942) —  итальянский политик и экономист.
 Виско, Иньяцио (род. 1949) — итальянский экономист, управляющий Банком Италии (с 2011).

Топоним 
 Виско — коммуна в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия провинции Удине.